Варга — небольшая река в России, протекает в Ивановской области.

Устье реки находится по правому берегу реки Ирмес, напротив села Подолец Шекшовского сельского поселения Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Исток реки в 2 км юго-западнее устья. Длина реки незначительна. Не судоходна.

Вдоль русла реки населённых пунктов нет.

Примечания 

Бассейн Ирмеса
Реки Гаврилово-Посадского района